Louise Brough e Doris Hart hanno battuto in finale Nancye Bolton e Thelma Long 6-3, 2-6, 6-3.

Teste di serie 

 Louise Brough /  Doris Hart (Campionesse)
 Nancye Bolton /  Thelma Long (finale)

 Joyce Fitch /  Mary Hawton (semifinali)
 Esme Ashford /  Nell Hopman (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1950